

Geografia

Francja 

Niemiecka nazwa miejscowości:

 Osthouse

Niemcy 

 Osthausen – dzielnica (Ortsteil) gminy Gelchsheim w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg

 Osthausen – dzielnica (Ortsteil) gminy Osthausen-Wülfershausen w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm

Polska 

Niemiecka nazwa miejscowości:

 Paczkowo

Zobacz też 

 Osthausen-Wülfershausen